Montigalà (Badalona), un barri de Badalona.
 Turó de Montigalà, una muntanya de Badalona.
 Centre Comercial Montigalà, centre comercial de Badalona.
 Creu de Montigalà, monument situat al cim del turó de Montigalà.
 Parc de Montigalà, parc situat al barri de Montigalà.